Aminata est un prénom féminin d'origine africaine. Il s'agit d'une variante du prénom .

Personnes 
 Aminata, surnom honorifique de la chanteuse américaine Abbey Lincoln (1930-2010)
 Aminata, nom de scène de la chanteuse lettone Aminata Savadogo (née en 1993)

Oeuvres 

 Aminata, film de Claude Vermorel sorti en 1973 ;
 Aminata, roman de Lawrence Hill écrit en 2007.